Szwajcaria:
 Bern-Mittelland – okręg (Verwaltungskreis)
 Bern-Mittelland – region administracyjny (Verwaltungsregion)

Zobacz też:
 Bern
 Mittelland